

Classifica

Risultati

Prima giornata

Seconda giornata

Terza giornata

Quarta giornata

Quinta giornata

Recupero seconda giornata

Sesta giornata

Settima giornata

Ottava giornata

Nona giornata

Decima giornata

Statistiche

Classifica marcatori 
5 reti
 Alexander Frei

4 reti

 Shota Arveladze
 Dmitri Bulykin

3 reti

 Gary Doherty
 Sergej Ignaševič (1 rig.)
 Hakan Yakın

2 reti

 Altin Lala
 Ervin Skela (1 rig.)
 Igli Tare
 Damien Duff
 Robbie Keane
 Andrej Karjaka
 Aleksandr Keržakov
 Sergei Semak

1 rete

 Alban Bushi
 Klodian Duro
 Besnik Hasi
 Edvin Murati
 Altin Rraklli
 Malkhaz Asatiani
 Mikheil Ashvetia
 Aleksandre Iashvili
 Levan Kobiashvili
 Clinton Morrison
 Vladimir Beschastnykh
 Aleksandr Mostovoi
 Viktor Onopko
 Dmitrij Syčëv
 Yegor Titov
 Ricardo Cabanas
 Fabio Celestini
 Stéphane Chapuisat
 Bernt Haas
 Patrick Müller
 Murat Yakın

autoreti

 Adrian Aliaj (pro Irlanda)
 Phil Babb (pro Russia)
 Andrej Karjaka (pro Svizzera)
 Ludovic Magnin (pro Irlanda)

Note  

 2004
Calcio nel 2002
Calcio nel 2003